Desde 1772, os Príncipes e Princesas suecos passaram a ter títulos de Duques e Duquesas de várias províncias suecas. Este é apenas um título nominal. O Titular atual é a Princesa Madalena.

Monarquia sueca
Helsingia